Karel I Stuart, koning van Engeland en Schotland 1625-1649
 Karel II Stuart, koning van Engeland en Schotland 1660-1685
 Karel (III) Stuart, troonpretendent van Engeland en Schotland